Ориньї́-ан-Тьєра́ш, Оріньї-ан-Тьєраш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північний схід від Парижа, 125 км на схід від Ам'єна, 50 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 594 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1443,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ориньї-ан-Тьєраш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена